Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2001 du tournoi de Wimbledon qui s'est tenue du 25 juin au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les Américains Donald Johnson et Jared Palmer.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Qualifiés

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2001
Tennis en Angleterre en 2001
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2001
Tennis en juillet 2001